Corvaia
 Giuseppe Nicola Corvàia
 Victor Maria Corvaia, abate dell'abbazia territoriale di Montevergine
 Palazzo Corvaia, a Taormina 
 Corvaia, frazione di Seravezza 
 Corvaia, famiglia
 Veltro da Corvaia

Pagine correlate 

 Corva
 Corvara